Рейс 227:
 Рейс 227 United Airlines
 Рейс 227 Аэрофлота:
 22 апреля 1956 года
 13 октября 1969 года